IRC je lahko:

 Internet Relay Chat, način spletnega klepetanja
 Inovacijski relejni center